Rantzau har flere betydninger:

 Rantzau (adelsslægt) – en holstensk og dansk adelsslægt
 Rigsgrevskabet Rantzau – et rigsumiddelbart territorium i Det tysk-romerske rige
 Rantzau (kommune) – en kommune i Kreis Plön i Slesvig-Holsten
 Schloss Rantzau – et slot knyttet til slægten Rantzau
 Rantzau (flod) – en flod i Slesvig-Holsten
 Amt Rantzau – et amt i Kreis Pinneberg i Slesvig-Holsten
 Forstamt Rantzau – et skovdistrikt i Bullenkuhlen i Kreis Pinneberg iSlesvig-Holsten